Fulgensia — рід грибів родини Teloschistaceae. Назва вперше опублікована 1853 року.

Класифікація 
До роду Fulgensia відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A. 1853. Alcuni generi di licheni nuovamente limitati e descritti. :1-44 - P.10

Роди грибів
Леканороміцети
1853 у науці